Luko ist der Name folgender Orte:
 Luko (Coswig), Ortsteil von Coswig (Anhalt), Sachsen-Anhalt
 Luko (Ukraine) (ukrainisch Луко; Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez), Ukraine
 Lukov (Slowakei), ungarisch Lukó, in der Slowakei

Luko steht für:
 Luftgekühlter Kondensator
 LUKO = deutsch-russische Luftraum-Koordinierungsstelle

Siehe auch:
 Luco
 Lucko
 Luckow

Abkürzung